Владислав Виноградов:
 Виноградов, Владислав Борисович (род. 1938) — российский кинорежиссёр.
 Виноградов, Владислав Петрович (1899—1962) — советский военачальник, общественный деятель, генерал-лейтенант интендантской службы.
 Виноградов, Владислав Владимирович (род. 1961) — российский учёный, политик, вице-мэр Астрахани